Sagatus (, от  «закутанный в военный плащ»; из-за крыльев) — род цикадок (Cicadellidae) подсемейства Deltocephalinae трибы Macrostelini.

Описание 
Цикадки размером 4—6 мм. Стройные, цилиндрические, с закругленной спереди головой. 1 желтовато-зелёный вид на ивах. .

Классификация 
Включает два вида
  — Голарктика.
  — Северная Америка

Примечания

Литература 

Deltocephalinae
Роды полужесткокрылых